Edward Somerset peut se référer à plusieurs personnes :

 Edward Somerset  (vers 1550-1628),  comte de Worcester, aristocrate et courtisan anglais ;
 Edward Somerset († 1667),  de Worcester, courtisan et scientifique anglais ;
 Edward Somerset dit Lord Edward Somerset (1776 1842), officier militaire et homme politique britannique.